Antonio Emiliano Gonzales Canchari – calciatore peruviano
Antonio Gonzales – musicista italiano
Antonio González Velázquez – pittore spagnolo
Antonio González de Balcarce –  militare e politico argentino